Джумагул Алышбаевич Алышбаев (, ) — советский киргизский учёный-экономист. Академик АН Киргизской ССР (1954).

Биография 
Окончил Пржевальское педагогическое училище (1939), в том же году был призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны.

Окончил аспирантуру при Академии общественных наук в Москве (1953).

Работал учителем, завучем в школе, секретарем Таласского обкома комсомола, секретарем ЦК ЛКСМ Киргизии, директором Республиканской партийной школы при ЦК КП Киргизии.

В 1954 году избран в действительные члены АН Киргизской ССР (первый состав). Занимал пост вице-президента АН Киргизской ССР.

Заведующий сектором Института экономики АН Киргизской ССР (1958—1968), директор Института (1959—1960).

Главный редактор Киргизской советской энциклопедии (1968—1969).

В 2003 году имя Алышбаева присвоено Институту экономики НАН Киргизии.

Научные интересы 
Специалист в области экономики и экономической теории.

Литература

Примечания

Ссылки 
О Кыргызстане / Личности Кыргызстана / Учёные Кыргызстана 

Академики АН Киргизской ССР
Экономисты Киргизии